Pazderski – polskie nazwisko
 Osoby noszące nazwisko Pazderski

 Georg Pazderski (ur. 1951) – niemiecki polityk i pułkownik Bundeswehry pochodzenia polskiego;
 Leszek Pazderski (ur. 1969) – polski chemik;
 Mieczysław Pazderski (1908–1945) – lekarz i oficer Wojska Polskiego.

Zobacz też